Mikołaj Firlej (zm. 1526)– kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, wojewoda sandomierski i lubelski
 Mikołaj Firlej (zm. 1588) – wojewoda lubelski, kasztelan wiślicki i rawski  
 Mikołaj Firlej (zm. 1600) – wojewoda krakowski, kasztelan biecki, referendarz koronny, starosta kazimierski, łęczycki, pilzneński, nowokorczyński, wolbromski i lubelski
 Mikołaj Firlej (1588–1636) –  wojewoda sandomierski, kasztelan wojnicki, starosta lubelski, kazimierski, marszałek Trybunału Głównego Koronnego 
 Mikołaj Firlej (1605–1640) –  pierwowzór Wacława z „Zemsty” Aleksandra Fredry
 Mikołaj Firlej Broniewski (zm. 1658) – kasztelan chełmski, podkomorzy czernihowski